Dirk Brouwer (architect); Nederlands architect en gefusilleerd verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog
Dirk Brouwer (astronoom); Nederlands-Amerikaans astronoom
Dirk Brouwer (burgemeester); Nederlands burgemeester